Никола Павловић може да буде:
 Никола Павловић, српски кнез
 Никола Павловић, српски хорниста